Het chemisch element seleen (Se), met een atoommassa van 78,96(3) u, bezit 5 stabiele isotopen: 74Se, 76Se, 77Se, 78Se en 80Se, waarvan de laatste het meest abundant is (ongeveer 49%). De overige 23 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde).

De kortstlevende isotoop van seleen is 94Se, met een halfwaardetijd van ongeveer 20 milliseconden. De langstlevende is 82Se, met een halfwaardetijd van 97 triljoen jaar. De facto kan dit nuclide eveneens als stabiel worden beschouwd, omdat de halfwaardetijd miljarden malen groter is dan de leeftijd van het universum. Seleen-82 komt in de natuur voor (8,7%). De isotoop vervalt via een dubbel bètaverval tot de stabiele isotoop krypton-82.

De stabiele isotopen seleen-74 en seleen-80 worden ervan verdacht via een dubbel bètaverval te vervallen tot stabiele isotopen, respectievelijk 74Ge en 80Kr. De halfwaardetijden hiervan zijn echter onmetelijk groot, waardoor deze isotopen als stabiel kunnen beschouwd worden.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element